Морський яструб може означати:
 Морський яструб — американський художній фільм 1924 року режисера Френка Ллойда.
 Морський яструб — американський художній фільм 1940 року.
 Морський яструб — радянський художній фільм 1941 року.